Banho — procedimento de higiene ou lazer
 Banho (concelho) — antigo concelho português com sede na actual freguesia de Várzea, São Pedro do Sul

 Banho-maria — processo de cocção em temperatura controlada
 Rio do Banho — curso de água no estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de topônimos